Miejscowości w Polsce
 Kopanki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda
 Kopanki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Opalenica

 Miejscowości na Ukrainie
 Kopanki – wieś w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim